Herbert Maschke ist der Name folgender Personen:

* Herbert Maschke (Fotograf) (1915–2005), deutscher Fotograf
 Herbert Maschke (Fußballspieler) (1930–2000), deutscher Fußballspieler